Antão de Almada pode referir-se às seguintes personalidades portuguesas:
 Antão Vasques de Almada (século XIV) — partidário do Mestre de Avis, participante na batalha de Aljubarrota
 Antão de Almada, 3.º conde de Avranches (final do século XV) — 6º senhor dos Lagares d'El-Rei, capitão-mor do Mar e alcaide-mor de Lisboa
 Antão Soares de Almada (século XVII) —  8º senhor dos Lagares d'El-Rei, 3º senhor de Pombalinho, alcaide-mor de Lisboa, capitão-mor do Mar
 Antão de Almada, 7.º conde de Avranches (século XVII) — 10º senhor dos Lagares d' El-Rei, 5º senhor de Pombalinho, herói da Restauração da Independência de Portugal de 1640
 Antão de Almada, 12.º conde de Avranches (século XVIII) — 12.º conde de Avranches, 1.º capitão-general dos Açores, nobre e administrador colonial
 Antão José Maria de Almada (século XIX) - 2º conde de Almada

Desambiguações de antropônimos